Det har funnits flera personer med namnet Hjalmar Gustafson, se:

Hjalmar Gustafson (1883–1961), socialdemokratisk riksdagsman 1921
Hjalmar Gustafson (1893-1980), socialdemokratisk riksdagsman 1934